Cristian Gil puede referirse a:
Cristian Gil, futbolista colombiano naturalizado salvadoreño
Cristian Gil, futbolista español